Те́нгвар (, «письмена») — один из видов письменности в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина.

История происхождения

Легенда 
Согласно сюжету легендариума, тенгвар был создан Феанором (эльфом из народа нолдор) на основе более раннего алфавита сарати и использовался для записи большинства языков Средиземья — как эльфийских (квенья, синдарин), так и других народов (вестрон). В зависимости от фонологии языка используются различные варианты применения тенгвар.

Слово тенгвар в переводе с квенья означает «письмена, знаки для письма». Так, слово тенгва составляет его единственное число и обозначает один символ тенгвар. Форма букв объясняется тем, что они были задуманы для нанесения кистью или пером — в отличие от Кирта, задуманного для вырезания или нацарапывания.

Структура 
Основные 24 знака тенгвар объединены в 4 ряда (témar), в зависимости от места произнесения. I и II ряды (tincotéma и parmatéma) практически всегда используются соответственно для зубных и губных согласных, III ряд — для палатальных или велярных, IV ряд — для велярных или лабиовелярных.

Четыре ряда разбиты на шесть ступеней (tyeller) в зависимости от способа артикуляции и использования голоса. 1 и 2 ступени используются для глухих и звонких смычных согласных, 3 и 4 для глухих и звонких щелевых, 5 для носовых и 6 для полугласных.

Дополнительные знаки для удобства также объединены в ступени, но менее регулярно. Знаки silmë и essë существуют в прямом и перевёрнутом варианте для удобства размещения надстрочных знаков.

Для обозначения гласных в большинстве вариантов используются надстрочные знаки-огласовки — техты (tehtar). В зависимости от языка, огласовки ставятся над предыдущей или следующей согласной (как видно из примеров, на синдарине огласовки ставятся над следующей согласной, в то время как на аннатаре и квенья они ставятся над предыдущей согласной). Существует также полная запись, в которой для гласных используются андайты, над которыми ставятся техты. Андайты есть для долгих (длинный андайт, похожий на j) и кратких гласных (короткий андайт, похожий на i).

Особенности применения 

Каждый из тенгва состоит из двух элементов: «ножки» (telko) и «дуги» (luva), начертание которых даёт косвенное представление о звучании символа. По замыслу Толкина, первичной считается 1 ступень, по отношению к которой все остальные считаются изменёнными. Так, подъём ножки над строкой свидетельствует о приобретении шумности, а уменьшение ножки свидетельствовало об «ослаблении» исходного согласного; написание ножки одновременно сверху и снизу строки придавало звуку характер аспирата, а удвоение дуги свидетельствует об озвончении исходного согласного.

В такой парадигме в Синдарине звуки 1-й ступени [t], [p], [χ], [k] при переходе во 2-ю ступень «озвончались», давая [d], [b], [j], [g]; при переходе в 3-ю ступень приобретали шумность, давая [θ], [f], [ʃ], [ʧ]; при переходе в 4-ю ступень одновременно и «озвончались», и приобретали шумность, давая [ð], [v], [ӡ=zh], [γ=gh]; переход в 5-ю ступень «озвончал» и «ослаблял» исходный согласный; переход в 6-ю ступень просто «ослаблял» его.

Такая система является сугубо искусственной (нельзя по-настоящему рассматривать [r] как «ослабленный», а [n] — как «озвончённо-ослабленный» [t]). В зависимости от языков разные тенгва могут означать несколько различные звуки, однако общая схема рядов и ступеней сохраняется во всех языках. Все нижеприведённые схемы звуков приводятся на середину II Эпохи (период расцвета Нуменора), но к событиям, описанным во «Властелине колец» (т. е. к концу III Эпохи), в фонетической системе произошёл ряд крупных изменений.

Как указано в приложении Г к «Властелину колец», аспираты (t+h, p+h, k+h) пали до расцвета материковых королевств Арнор и Гондор (т. е. до конца III эпохи), вследствие чего тенгва с двусторонней (над- и под- строчной) ножкой перестали выполнять свою непосредственную функцию и перестали использоваться как самостоятельные знаки письма (поэтому в нижеприведённых таблицах они не фигурируют). Звонкие щелевые (ступень 4) были ослаблены и стали приближаться по звучанию к полугласным (ступень 6). Вследствие этого к концу III Эпохи наблюдается смешение в употреблении тенгва ступеней 4 и 6. Однако в летописных материалах продолжали использовать тенгва в соответствиями с нормами II Эпохи.

Квенья 

В квенья используется следующая схема соответствий между знаками тенгвар и произношением:

 ¹ Используется перед согласными и в конце слова;
 ² «пустой» согласный, с двумя горизонтальными точками используется для представления полугласного [j];
 ³ используются как часть дифтонгов ai, ei, oi, ui, au, eu, ou, iu;
 ⁴ h, несколько оглушающий последующий r или l. Например, hlare. В квенья III эпохи звук не оглушается, но записывается так же;

Для огласовок используются символы (техтар, ед. ч. — техта), записываемые над предыдущим согласным (в синдарине — над следующим) или над специальным «носителем», вы можете увидеть их на картинке справа.

Основная схема 
Большинство языков используют одну из вариаций «основной схемы» тенгвар:

4 глухие варианты r, l и w5 используются как часть дифтонгов ai, ei, oi, ui, aw, ew, ow, iw

Схема Белерианда 

4 глухие варианты r, l и w5используются как часть дифтонгов ai, ei, oi, ui, aw, ew, ow, iw

Примечание. Для i используется halla

Схемы кодирования

Унаследованная кодировка 
Современный стандарт de facto в сообществе пользователей тенгвара сопоставляет символы тенгвара с кодировкой символов ISO 8859-1 по примеру шрифтов Tengwar Дэна Смита. Это подразумевает серьезный недостаток: если не установлен соответствующий шрифт тенгвара, появляется строка бессмысленных символов.

Поскольку в 191 кодовой точке ISO 8859-1 недостаточно мест для всех знаков, используемых в орфографии тенгвара, некоторые знаки включены в шрифт Tengwar A, который также отображает свои символы в соответствии с ISO 8859-1, перекрывая первый шрифт.

Для каждой огласовки-техты есть четыре разных кодовых точки, используемые в зависимости от ширины тенгвы-носителя.

Другие шрифты тенгвара с этой кодировкой включают Tengwar Annatar Йохана Винге, Tengwar Parmaitë Монса Бьоркмана, Tengwar Élfica Энрике Момбелло или Tengwar Formal Михаля Новаковски (обратите внимание, что большинство из них различаются в деталях).

В следующем примере показана первая статья Всеобщей декларации прав человека, в переводе на «нео-квенья» Тамаша Ференца. Если шрифт тенгвар не установлен, текст будет выглядеть как набор символов, потому что вместо него появятся соответствующие символы ISO 8859-1.

`j e75 56 5~5 j~7 `6 `t 1j`, h .y`, 54 `6n 92,` h `t`81 `6 t.h 1`5 js `w `4 `165,y e`, 

Примечание. Некоторые браузеры могут отображать эти символы неправильно.

Юникод 
Майкл Эверсон внёс предложение включить тенгвар в стандарт Юникод. Кодовые точки могут быть изменены; диапазон от U+16080 до U+160FF в SMP предварительно выделен для тенгвара в соответствии с текущей дорожной картой Unicode.

CSUR 

В настоящее тенгвар включён в неофициальный реестр Юникод ConScript (CSUR), который присваивает кодовые точки в области частного использования. Тенгвар отображается в диапазоне от U+E000 до U+E07F; см. Ссылки. Следующий образец Юникод (который повторяет приведенный выше) имеет смысл при просмотре под шрифтом, поддерживающим глифы тенгвара в области, определённой в предложении ConScript по тенгвару.

                      

Некоторые шрифты, поддерживающие это предложение, — Everson Mono, Tengwar Telcontar, Constructium, Tengwar Formal Unicode и FreeMonoTengwar (в Code2000 и Code2001 Джеймса Касса используется более старая, несовместимая версия предложения). Восемь вариантов шрифта «Aux» Kurinto (Kurinto Text Aux, Book Aux, Sans Aux и т. д.) также поддерживают тенгвар.

Примечания

Ссылки 

 History of Tolkien’s Elven writing systems — викиучебник на английском.
 Вариант использования алфавита тенгвар для письма на русском языке
 Более современный вариант использования алфавита тенгвар для русского и английского языка
 Универсальный шрифт Tengwar Annatar в формате TTF

Письменность Средиземья
Абугиды
Письменности, изобретённые в XX веке